

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Emilianowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka
 Emilianowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka
 Emilianowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Emilianowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz 
 Emilianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły 
 Emilianowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

Zobacz też 
 Emilianów